Sk8 (série de televisão) — série de televisão de drama adolescente
Sk8.com.br — site brasileiro sobre a prática de skate
SK8 the Infinity — série de televisão de anime original japonês

Desambiguação